Masatoshi Ishida ist der Name folgender Personen:

* Masatoshi Ishida (Politiker) (* 1952), japanischer Politiker
 Masatoshi Ishida (Fußballspieler) (* 1995), japanischer Fußballspieler